Parodiopsidaceae är en familj av svampar. Parodiopsidaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parodiopsidaceae